Дми́трий Зино́вьевич Тёмкин (; 10 мая (22 мая) 1894, Кременчуг, Полтавская губерния, по другим сведениям, 1899 — 11 ноября 1979, Лондон; похоронен в Форест-Лауне, штат Калифорния) — американский композитор российского происхождения, внёсший большой вклад в развитие киномузыки. Четырёхкратный обладатель премии «Оскар».

Биография

Ранние годы 
Родился в Кременчуге Полтавской губернии (Российская империя) в еврейской семье. Его отец, Зиновий Ионович Тёмкин (1865, Елисаветград — 1942, Париж), врач по профессии, после вторичной женитьбы в 1921 году поселился в Берлине, затем в Париже (1924), где занимался общественной деятельностью, был членом президиума Всемирного союза сионистов-ревизионистов, председателем организации сионистов-ревизионистов Франции. Начальное музыкальное образование Дмитрий получил у своей матери — Марии Давидовны Тёмкиной (урождённой Тартаковской; 13 апреля 1867, Ново-Георгиевск — 9 марта 1960, Лос-Анджелес), которая преподавала игру на фортепьяно, и уже к тринадцати годам стал студентом Петербургской консерватории. Был учеником по классу фортепиано у Феликса Михайловича Блуменфельда и Изабеллы Афанасьевны Венгеровой, а по классу композиции, гармонии и контрапункта — у Александра Константиновича Глазунова.

Зарабатывал на жизнь частными уроками, подрабатывал тапёром в кино. Последнее и ввело его в мир киномузыки. В свободное время посещал литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака», пристанище модернистов и культурной богемы. В этом кабаре Дмитрий впервые услышал американскую музыку — Ирвинга Берлина («Alexander’s Ragtime Band») и других авторов, работавших в стилях рэгтайм и блюз, нарождавшийся джаз. Аккомпанировал балерине Тамаре Карсавиной и знаменитому французскому комику Максу Линдеру во время его выступлений в Санкт-Петербурге в рамках большого европейского турне.

Эмиграция 
После Октябрьской революции 1917 года Дмитрий Тёмкин служил в политуправлении Петроградского военного округа, был одним из организаторов масштабных музыкальных действ нового времени, таких как первомайская «Мистерия освобождённого труда» и грандиозная инсценировка «Взятие Зимнего дворца» (7 ноября 1920 года), в которой было задействовано свыше 6 тысяч артистов, в том числе 500 музыкантов.

Однако надежд на большую музыкальную карьеру в России того времени было мало, и в 1921 году Тёмкин эмигрировал в Берлин, к своему отцу. В столице Германии молодой пианист брал уроки у Ферруччо Бузони и его учеников Эгона Петри и Михаэля Задора. В 1924 году Дмитрий Тёмкин отправился на гастроли в Париж в составе фортепианного дуэта с Михаилом Харитоном (дуэт Тёмкина и Харитона гастролировал в 1923—1926 годах в Германии, Франции и США), а вскоре, по совету Фёдора Шаляпина, переехал в Соединённые Штаты Америки, где первое время аккомпанировал балетной труппе, которую возглавляла балерина и хореограф , ставшая вскоре его женой. 

В 1928 году Тёмкин с большим успехом выступил на европейской премьере Фортепианного концерта Джорджа Гершвина в Париже.

В Голливуде 
Голливудская карьера Дмитрия Тёмкина началась в 1929 году, когда он эмигрировал в США. Приглашение в Голливуд стало спасением от надвигающегося экономического кризиса, поставившего «Американский Балет Альбертины Раш» на грань разорения. Труппа дала представление на премьере одного из первых звуковых фильмов «Бродвейская мелодия» (Broadway Melody, 1929) в Китайском театре Граумана (Grauman’s Chinese Theatre) и была замечена. К концу года Альбертина сделала постановку танцевальных номеров уже для трех мюзиклов MGM, а Дмитрий Тёмкин снабжал труппу музыкой собственного сочинения. К началу 30-х годов Тёмкин стал одним из самых заметных композиторов Голливуда. Большой успех выпал на долю его сочинений для вестернов — киножанра, находившегося на пике популярности в Америке того времени. На часто задаваемый вопрос, как он, выходец из России, может так тонко чувствовать поэтику равнин американского Запада, Тёмкин отвечал «Степь она и есть степь!», предпочитая использовать это слово (steppe) традиционному американскому прерия (prairie).

Важным событием в жизни Тёмкина стала его встреча с Фрэнком Капрой, знакомство с которым переросло в дружбу и многолетнее сотрудничество. Первой их совместной работой стал фильм «Потерянный горизонт» (Lost Horizon, 1937). В этой работе Тёмкин применил много новаций: экспериментировал со звуком, использовал необычные тембровые комбинации, диалоги героев также были «подзвучены», причём инструментовка соответствовала тембру голоса актёра. Музыка к этому фильму была номинирована на «Оскар».

Среди работ Тёмкина 1930-х годов также можно выделить его обработку музыки Иоганна Штрауса для фильма «Большой вальс» (1938), посвящённого австрийскому композитору.

В годы Второй мировой войны Тёмкин по заказу американской армии писал музыку для документальных пропагандистских фильмов. Всего таких фильмов было снято двенадцать, в том числе «The Negro Soldier» (1944) и «The Battle of San Pietro» (1945). За эту работу Тёмкин был удостоен специальной награды от военного ведомства США.

Триумфальной для Дмитрия Тёмкина стала церемония Оскар 1953 года. Композитор получил сразу две золотые статуэтки: за музыку к вестерну «Ровно в полдень» (1952) и за песню «Do Not Forsake Me» из этого же фильма.

Премия Оскар присуждалась Дмитрию Тёмкину ещё дважды: за музыку к фильмам «Высокий и могучий» (1955) и «Старик и море» (экранизация повести Эрнеста Хемингуэя, 1958). Всего же за свою более чем тридцатилетнюю карьеру в кино Тёмкин номинировался на эту награду 22 раза.

В конце 1967 года умерла жена Тёмкина Альбертина Раш. Вернувшись с похорон на свою голливудскую виллу, Тёмкин неожиданно столкнулся с грабителями, которые жестоко избили его. После этого Тёмкин решил продать дом в Голливуде и переехать в Старый Свет.

Возвращение в Европу 
С 1968 года Тёмкин жил в Лондоне, где в 1972 году женился на Оливии Синтии Пэтч (род. 1946) из пэрского семейства.
Однажды Дмитрию Тёмкину довелось выступить в несвойственной для себя роли кинопродюсера — фильм «Золото Маккенны» (1969, с музыкой Квинси Джонса), собравший целое созвездие именитых актёров, был особенно популярен в Советском Союзе.

Последней его работой в кино стало музыкальное оформление фильма Игоря Таланкина «Чайковский», который был поставлен на Мосфильме в 1970 году. В связи со съёмками фильма ему в этом же году впервые с 1921 года и в последний раз в жизни удалось посетить Москву. За музыку к «Чайковскому» Тёмкин получил последнюю в своей жизни (22-ю) номинацию на «Оскар».

Кроме множества самых престижных наград в мире кино и музыки, Дмитрий Тёмкин дважды награждался французским Орденом почётного легиона (как кавалер и как офицер), а также испанским Крестом кавалера Ордена Изабеллы Католической.

Дмитрий Тёмкин скончался в Лондоне в 1979 году. Его произведения продолжают использоваться в фильмах. Например, в начальных титрах фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009) звучит написанная Тёмкиным тема из «Форта Аламо».

Семья 
 Жена (с 27 мая 1926 года) — балерина , родилась в Вене в еврейской семье из Польши, была хореографом ряда голливудских мюзиклов.
 Дядя — Владимир Ионович Тёмкин (1861—1927), видный российский сионистский деятель, с 1893 по 1917 год — казённый раввин Елисаветграда, с 1925 года — первый президент Всемирного союза сионистов-ревизионистов.

Фильмография 

 1930 — Lord Byron of Broadway (из балета «Blue Daughter of Heaven»)
 1930 — Our Blushing Brides
 1931 — Воскресение / Resurrection
 1933 — Алиса в Стране чудес / Alice in Wonderland
 1934 — Roast-Beef and Movies
 1935 — Капризная Мариетта / Naughty Marietta
 1935 — The Casino Murder Case
 1935 — Безумная любовь / Mad Love
 1935 — I Live My Life
 1936 — More Than a Secretary
 1937 — Потерянный горизонт / Lost Horizon
 1937 — The Road Back
 1938 — С собой не унесёшь / You Can’t Take It with You
 1938 — Отродье Севера / Spawn of the North
 1939 — Дилижанс / The Stagecoach
 1939 — Только у ангелов есть крылья / Only Angels Have Wings
 1939 — Мистер Смит едет в Вашингтон / Mr. Smith Goes to Washington
 1940 — Везучие партнёры / Lucky Partners
 1940 — Человек с Запада / The Westerner
 1941 — Познакомьтесь с Джоном Доу / Meet John Doe
 1941 — Scattergood Meets Broadway
 1941 — Flying Blind
 1941 — Корсиканские братья/ The Corsican Brothers
 1942 — A Gentleman After Dark
 1942 — Twin Beds
 1942 — Луна и грош / The Moon and Sixpence
 1943 — The Battle of Britain — документальный
 1943 — Divide and Conquer — документальный
 1943 — The Nazis Strike — документальный
 1943 — Тень сомнения (фильм) / Shadow of a Doubt
 1943 — Сообщение с Алеут / Report from the Aleutians
 1943 — The Unknown Guest
 1943 — The Battle of Russia — документальный
 1944 — The Battle of China — документальный
 1944 — Ladies Courageous
 1944 — The Impostor
 1944 — Мост короля Людовика Святого / The Bridge of San Luis Rey
 1944 — The Negro Soldier
 1945 — Когда женятся незнакомцы / When Strangers Marry
 1945 — Forever Yours
 1945 — San Pietro
 1945 — Диллинджер / Dillinger
 1945 — Two Down and One to Go
 1945 — China’s Little Devils
 1945 — War Comes to America — документальный
 1945 — Pardon My Past
 1946 — Да будет свет / Let There Be Light
 1946 — Полустанок / Whistle Stop
 1946 — Black Beauty
 1946 — Ангел на моём плече / Angel on My Shoulder
 1946 — Тёмное зеркало / The Dark Mirror
 1946 — Эта прекрасная жизнь / It’s a Wonderful Life
 1946 — Дуэль под солнцем / Duel in the Sun
 1947 — Долгая ночь / The Long Night
 1948 — Тарзан и русалки / Tarzan and the Mermaids
 1948 — So This Is New York
 1948 — Красная река / Red River
 1948 — Портрет Дженни / Portrait of Jennie
 1949 — Чемпион / Champion
 1949 — Дом храбреца / Home of the Brave
 1949 — Canadian Pacific
 1949 — Красный свет / Red Light
 1950 — Dakota Lil
 1950 — Виновный свидетель / Guilty Bystander
 1950 — Мёртв по прибытии / D.O.A.
 1950 — Champagne for Caesar
 1950 — Стрелок / The Gunfighter
 1950 — The Men
 1950 — Сирано де Бержерак / Cyrano de Bergerac
 1951 — Mr. Universe
 1951 — Нечто / The Thing from Another World
 1951 — Незнакомцы в поезде / Strangers on a Train
 1951 — Пекинский экспресс / Peking Express
 1951 — Колодец / The Well
 1951 — Барабаны глубокого юга / Drums in the Deep South
 1952 — Bugles in the Afternoon
 1952 — Шесть моих убеждений / My Six Convicts
 1952 — Mutiny
 1952 — Девушка в железной маске / Lady in the Iron Mask
 1952 — Ровно в полдень / High Noon
 1952 — Огромное небо / The Big Sky
 1952 — Кровать / The Four Poster
 1952 — Счастливые времена / The Happy Time
 1952 — Стальная ловушка / The Steel Trap
 1952 — Ангельское личико / Angel Face
 1953 — Я исповедуюсь / I Confess
 1953 — Jeopardy
 1953 — Возвращение в рай / Return to Paradise
 1953 — Blowing Wild
 1953 — Взять высоту! / Take the High Ground!
 1953 — Прекратить огонь! / Cease Fire!
 1954 — Капитан / The Command
 1954 — В случае убийства набирайте «М» / Dial M for Murder
 1954 — Высокий и могучий / The High and the Mighty
 1954 — Пуля ждёт / A Bullet Is Waiting
 1954 — Приключения Хаджи Бабы / The Adventures of Hajji Baba
 1955 — Странная леди в городе / Strange Lady in Town
 1955 — Земля Фараонов / Land of the Pharaohs
 1955 — Военный трибунал Билли Митчелла / The Court-Martial of Billy Mitchell
 1956 — Неприятности на Столовой Горе / Tension at Table Rock
 1956 — Гигант / Giant
 1956 — Дружеское увещевание / Friendly Persuasion
 1957 — Перестрелка в О. К. Коррал / Gunfight at the O.K. Corral
 1957 — Опасный перегон / Night Passage
 1957 — В поисках рая / Search for Paradise
 1957 — Wild Is the Wind — номинация на Оскар
 1958 — Старик и море / The Old Man and the Sea — премия Оскар
 1959 — Рио Браво / Rio Bravo
 1959 — Молодая земля / The Young Land — номинация на Оскар
 1959 — Последний поезд из Ган-Хилл / Last Train from Gun Hill
 1959—1965 — Сыромятная плеть / Rawhide — (музыкальная тема сериала звучит во всех 217 эпизодах)
 1960 — Непрощённая / The Unforgiven
 1960 — Форт Аламо / The Alamo — номинация на Оскар
 1960 — На закате дня / The Sundowners
 1961 — Город без жалости / Town Without Pity
 1961 — Пушки острова Навароне / The Guns of Navarone — номинация на Оскар
 1962 — Друг без друга / Without Each Other
 1963 — 55 дней в Пекине / 55 Days at Peking — номинация на Оскар
 1964 — Падение Римской империи / The Fall of the Roman Empire — номинация на Оскар
 1964 — Мир цирка / Circus World
 1965—1969 — The Wild Wild West (телевизионный сериал)
 1965 — 36 часов / 36 Hours
 1967 — Боевой фургон / The War Wagon
 1968 — Екатерина Великая / Great Catherine
 1970 — Чайковский — номинация на Оскар

Примечания

Литература 
 И. П. [Полонский И.] Современная музыка и кино: Письмо из Холливуда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1929.— 26 октября (№ 6117).— С. 4.
 Вильчур М. Россияне на тихоокеанском побережьи: Русский Холливуд // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1938.— 21 августа (№ 9330).— С. 3.
 Бакалейников В. Русские работники искусств в Холливуде // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1941.— 19 октября (№ 10470).— С. 5.
 Свет, Гершон.  Ан-ского на оперной сцене: Премьера в Сити Сентр // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 10 октября (№ 14411).— С. 3.
 Двойной «Оскар» композитору Дмитрию Темкину // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1953.— 21 марта (№ 14938).— С. 2 (Русская хроника).
 Дмитрий Темкин получил «Оскар» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1955.— 1 апреля (№ 15679).— С. 3 (Хроника).
 Камышников Л. Страна Фараонов: Режиссер Ховард Хоукс. Композитор Димитрий Темкин. Постановка Ворнер Бр. // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1955.— 19 июня (№ 15758).— С. 5.
 Свет, Гершон. Воспоминания композитора Д. Темкина // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1960.— 7 февраля (№ 17125).— С. 5, 7.
 Умер Димитрий Темкин // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1979.— 15 ноября (№ 25040).— С. 2: портр.
 Е. Васильченко. Творчество американских композиторов — выходцев из России // Взаимодействие культур СССР и США. XVIII—XX вв. Москва: Наука, 1987, с. 210.
 Борщевский Лев. Русский создатель американской музыки // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 2000.— 11-12 ноября (№ 31601).— С. 39: ил.

Ссылки 
 
 Официальная страница Дмитрия Тёмкина.
 Воспоминания Дэвида Раскина (англ) .
 
 Фотографии Дмитрия Тёмкина
 Эрнст Нехамкин. Русские американцы. Возвращение Дмитрия Тёмкина

Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в США
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую песню
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму